Karibiska mästerskapet 2017 () är en fotbollsturnering som kommer att spelas i Martinique under perioden 22–25 juni 2017. Detta är den 19:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av Concacaf.

Kvalspelet till Karibiska mästerskapet 2017

Kvalspelet till Karibiska mästerskapet 2017 startade 22 mars 2016 och pågår fram till 15 november samma år. Totalt deltar 25 stycken länder från CFU i kvalspelet. Kvalspelet inleddes med en första omgång med 21 deltagande lag, där de två främsta lagen i varje grupp avancerade till den andra omgången. Från den andra omgången gick 9 lag vidare till den tredje omgången tillsammans med Haiti, Jamaica och Trinidad och Tobago.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
Officiell hemsida (engelska)

Referenser

2017 i USA
Fotboll i USA
Fotbollsåret 2017